«Transmission» () — песня британской пост-панк-группы Joy Division. Написана членами коллектива Иэном Кёртисом, Питером Хуком, Стивеном Моррисом и Бернардом Самнером. Выпущена в качестве сингла.

История создания 
В середине июля 1979 состоялась звукозаписывающая сессия коллектива в «Central Sound Studios» (Манчестер), целью которой было создание материала для нового сингла группы. В ходе сессии, проходившей под руководством продюсера Мартина Хэннета, музыкантами были записаны четыре песни («Transmission», «Novelty», «Dead Souls» и «Something Must Break»), но в конечном итоге получившийся результат был признан неудачным. Первоначальная версия песни «Transmission», созданная в «Central Sound Studios», впоследствии издавалась исключительно на бутлегах.

Во время следующей сессии, прошедшей 28 июля—4 августа 1979 в «Strawberry Studios» (Стокпорт), материал для нового сингла Joy Division был успешно записан — новые версии песен «Transmission» и «Novelty». В качестве продюсера вновь выступил М. Хэннет.

Издание сингла 
Сингл Joy Division «Transmission» был выпущен в 1979 фирмой звукозаписи Factory Records в формате семидюймовой грампластинки (каталожный номер FAC 13). На стороне «Б» содержится песня «Novelty». В 1980 фирма переиздала сингл с идентичным списком композиций, но в формате двенадцатидюймовой грампластинки и с другой обложкой (каталожный номер FAC 13.12).

Отзывы о песне 
Рецензент Нед Рэггетт («Allmusic») отметил, что «в сферах записи, аранжировки, написания и преподнесения „Transmission“ обладает такой силой, которая также свойственна немногим другим песням». Журналист Энди Лоу («Total Film») охарактеризовал композицию как «суровый приговор бессмысленным развлечениям».

Список композиций 
7" (Factory FAC 13)

12" (Factory FAC 13.12)

Примечания

Ссылки 
 Сингл «Transmission» на сайте Joy Division: Central
 Сингл «Transmission» на сайте Discogs

Синглы Joy Division
Песни постпанка